

Mitologia 
 Iante – personaggio della mitologia greca, figlio di Atlante, a volte citato come padre e altre come fratello delle Iadi 
 Iante – personaggio della mitologia greca, una delle Oceanine
 Iante – personaggio della mitologia greca che cambiò sesso per sposare Ifi

Altro 
 Iante – asteroide